Anthony Head,  vicomte Head (1906-1983), homme politique britannique
 Anthony Stewart Head (1954-), acteur britannique